Струк Володимир Богданович (нар. 1986) — український поліцейський, начальник управління патрульної поліції Тернополя.
 Струк Володимир Олексійович (1964—2022) — антиукраїнський політик, колишній народний депутат України, член Партії регіонів.